Eudes o Odó I de França (860 - 898), rei dels francs (888 - 898).
 Eudes I d'Aquitània duc d'Aquitània (676-735).
 Eudes II d'Aquitània (1012-1039) duc de Gascunya, comte de Poitiers i duc d'Aquitània
 Eudes I de Borgonya (1058 - Tars, 1103), duc de Borgonya (1079-1103).
 Eudes II de Borgonya (1118 - 1162), duc de Borgonya (1143-1162).
 Eudes III de Borgonya (1116 - Lió, 1218), duc de Borgonya (1192 - 1218).
 Eudes IV de Borgonya (1295 - Sens, 1350), duc de Borgonya (1315-1349) i comte de Borgonya i Artois (1330-1347).